Jeunesse Sportive de Talangaï é um clube de futebol da República do Congo. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol da República do Congo